Нюргун Боотур () — якутская опера М. Н. Жиркова и Г. И. Литинского про одноимённого персонажа эпоса олонхо.

История создания 
Опера основана на музыкально-драматическом спектакле «Нюргун Боотур Стремительный» () по одноимённому олонхо, поставленному в 1940 году. Музыкальный и фольклорный материал для оперы предоставил олонхосут У. Г. Нохсоров (1907—1951), исполнявший роль богатыря Айыы Дьурагастая в спектакле.

Постановки

Литература

Примечания 

Оперы на якутском языке